Kidenkan ist der Name der Motu in den Marshallinseln:

 Kidenkan (Likiep)
 Kidenkan (Wotje)